Се́льма, Се́лма — имя древнегерманского происхождения, образованные от него фамилии и топонимы:

Люди 
Известные по имени
 Лагерлёф, Сельма (1858—1940) — шведская писательница.
 Эргеч, Сельма (род. 1978) — турецкая актриса и модель.
 Якуб, Сельма (род. 1971) — британская мусульманская активистка.

Известные по фамилии
 Сельма, Дик (1943—2001) — американский бейсболист.

Вымышленные
 Сельма Бувье — персонаж мультсериала «Симпсоны».

Топонимы

Россия 
 Сельма — район в Калининграде.
 Сельма — река в России, в Вологодской области.

США 
  — невключённая территория в Айове.
 Сельма — город в Алабаме.
  — статистически обособленная местность в Виргинии.
  — город в Индиане.
  — город в Калифорнии.
 Сельма — тауншип в Миннесоте.
  — тауншип в Мичигане.
  — невключённая территория в Орегоне.
  — город в Северной Каролине.
  — город в Техасе.

Прочие страны 
 Сельма — коммуна в Швейцарии.
  — населённый пункт в Канаде, в Новой Шотландии.

Прочее 
 «Сельма» — американский фильм 2014 года. 
  — чудовище, предположительно живущее в норвежском озере Seljordsvatn.

См. также 
 Сельми
 Марши от Сельмы до Монтгомери — три протестных марша 1965 года в Алабаме от Сельмы до Монтгомери.

Примечания